

Geografia

Austria 
 Wernstein am Inn – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Schärding

Niemcy 
 Wernstein – dzielnica gminy Mainleus w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kulmbach